Rapallói egyezmény vagy rapallói szerződés néven ismert nemzetközi megállapodások
 Rapallói egyezmény (1920): 1920. november 12-én az Olasz Királyság és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megállapodása a volt Osztrák tengermellék felosztásáról, és a Fiumei Szabadállam létrehozásáról. 
 Rapallói egyezmény (1922): 1922. április 16-án a Német Birodalom (a weimari köztársaság) és Szovjet-Oroszország külügyminiszterei által megkötött államközi szerződés, a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok helyreállításáról.